

Sigle 
 Cardiopulmonary resuscitation – termine in lingua inglese per la rianimazione cardiopolmonare (RCP)
 Construction product regulation – regolamento sui prodotti da costruzione valido in ambito europeo (Regulation No. 305/2011)
 Reattore nucleare CPR – tipo di reattore nucleare a fissione

Codici 
 CPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Natrona County International Airport, Casper (Wyoming), Stati Uniti d'America

Mineralogia 
 Cpr – abbreviazione di cuprite

Musica 
 CPR – gruppo musicale statunitense
 CPR – album dei CPR del 1998
CPR - Brano musicale di cupcakke del 2017

Politica 
 CPR – Centri di permanenza per i rimpatri

Radio 
 CPR – Centro di produzione di Radio Rai nella sede storica di Roma in via Asiago 10

Note

Altri progetti